

Osoby 

 Adam Brzeski z Nieborowa – podstarości piński
  – polski ziemianin i parlamentarzysta w Prusach
 Tadeusz Brzeski – ekonomista polski, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 Brzeski Traktat Pokojowy

Polskie rodziny szlacheckie 

 Brzeski herbu Bończa

Miejscowości w Polsce 

 Brzeski – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice
 Brzeski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Klwów

Zobacz też: Brzeski-Kołaki

Przypisy